A Szolovjoj (oroszul: Соловьёв) orosz vezetéknév, mely az „szolovej” (соловей, jelentése: fülemüle) szóból származik. Nőnemű alakja a Szolovjova.

Híres Szolovjov nevű személyek
 Leonyid Szolovjov szovjet–orosz író (1906–1962)
 Pavel Szolovjov orosz nemzetiségű szovjet repülőmérnök  (1917–1996)
 Vlagyimir Szolovjov orosz vallásfilozófus és költő (1853–1900)

Orosz családnevek